oppositie (politiek), een term uit de politiek
 oppositie (schaken), een schaakterm
 oppositie (astronomie), een term uit de astronomie, die aangeeft dat een buitenplaneet en de zon in tegenovergestelde richting staan
 oppositie (fysiologie), een term uit de geneeskunde, zijnde de plaatsing van de duim t.o.v. de overige vingers
 OPPOSITIE, De politieke jongerenbeweging van DENK.